A Federação Paulista de Pára-quedismo (FPP) é uma entidade oficial que regulamenta o pára-quedismo esportivo no São Paulo que foi Fundado em 1968 que foi Federação filiada da CBPq

O atual presidente da federação é Guilherme Henrique F. Rathsam

O atual vice-presidente da federação é Mateus Molines de Faveri

Ligações externas 
Site oficial da Federação Paulista de Pára-quedismo
Paraquedismo do Brasil
Fundações em São Paulo em 1968